Борозди́н, Васи́лий:
 Бороздин, Василий Борисович (?—1503) — русский боярин.
 Бороздин, Василий Корнилович (1744—1805) — русский военачальник, генерал-майор.